

Atlantique nord 

Le nom Nadine désigne au moins deux cyclones tropicaux depuis l'an 2000. Il s'agit de :

 Tempête tropicale Nadine (2000) : un faible système n'ayant duré que deux jours au milieu de l'océan durant la saison 2000 ;
 Ouragan Nadine (2012) : le système tropical ayant eu la plus longue durée de vie en 2012 dans le bassin Atlantique nord. Elle est historiquement ex æquo avec Ginger de 1971 pour la seconde plus longue vie comme tempête tropicale et ouragan, à  jours. Nadine vient finalement au quatrième rang pour la durée de vie totale, incluant la portion comme dépression tropicale, à  selon le National Hurricane Center. Les Açores furent touchées deux fois par cette tempête mais alors qu'elle était à son plus faible. Aucun dégât n'est connu ;
 Tempête tropicale Nadine (2018) : faible système ayant passé une courte vie en mer.

Notes et références 

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme